Agathokleia ist der Familienname folgender Personen:

 Agathokleia (Konkubine Ptolemaios’ II.), Mätresse des ägyptischen Königs Ptolemaios II.
 Agathokleia (Konkubine Ptolemaios’ IV.) († 203 v. Chr.?), Mätresse des ägyptischen Königs Ptolemaios IV.
 Agathokleia (Priesterin), Athlophore der ptolemäischen Königin Berenike II. und Kleopatra-Priesterin
 Agathokleia (Königin), indo-griechische Königin